Konschak ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Konschak (* 1986), deutscher Schwimmer
 Katja Konschak (* 1978), deutsche Triathletin